Johanneszeche steht für
Johanneszeche (Wunsiedel), Ortsteil in Bayern
geplantes Pumpspeicherwerk Johanneszeche, Bayern
Siehe auch:
Zeche Johanna
Zeche Johannes Erbstollen